Amerikai Elektra, eredeti címe Mourning Becomes Electra, (1931), Eugene O’Neill drámatrilógiája
 Amerikai Elektra (1947), Dudley Nichols filmje
 Amerikai Elektra (1967), Marvin David Levy operája
 Amerikai Elektra, (1978) televíziós sorozat